Aleksandr Gueorguievitch Gueorguiev - en russe :  et en anglais :  - (né le  à Roussé en Bulgarie) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste de gardien de but.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Pingviny Moscou, il rejoint les équipes de jeunes du Khimik Voskressensk puis du TPS Turku en Finlande. En 2014-2015, il commence sa carrière en senior avec l'équipe première du TPS, pensionnaire de la Liiga.

Le , il signe un contrat avec les Rangers de New York. Il part alors en Amérique du Nord et est assigné au Wolf Pack de Hartford dans la Ligue américaine de hockey.

Le , il joue son premier match dans la Ligue nationale de hockey avec les Rangers contre les Canadiens de Montréal.

Le , il est échangé à l'Avalanche du Colorado en retour de deux choix (3e et 5e ronde) au repêchage d'entrée dans la LNH 2022 et d'une sélection de 3e tour en 2023.

Carrière internationale 
Gueorguiev possède la citoyenneté russe et bulgare. Il décide cependant de représenté la Russie au niveau international. Il remporte la médaille d'argent au championnat du monde junior 2016. Il est sélection pour son premier mondial senior en 2019 où la Russie décroche la médaille de bronze.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|-
| 2014-2015 || TPS Turku || Liiga || 14 || 2 || 8 || 2 ||  || 28 || 2,21 || 91,7 || 2 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || - 
|-
| 2015-2016 || TPS Turku || Liiga || 10 || 3 || 4 || 0 ||  || 15 || 2,28 || 91,5 || 1 || 4 || 2 ||  ||  ||  ||  || 2,78 || 85,7 ||  || 
|-
| 2015-2016 || SaPKo || Mestis || 13 ||  ||  ||  ||  ||  || 2,49 || 90,7 ||  ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || - 
|-
| 2016-2017 || TPS Turku || Liiga || 27 || 13 || 8 || 4 ||  || 44 || 1,70 || 92,3 || 2 || 4 || 1 ||  ||  ||  ||  || 0 || 0 ||  || 
|-
| 2017-2018 || Rangers de New York ||  LNH ||10 || 4 || 4 || 1 ||  || 27 || 3,15 || 91,8 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Wolf Pack de Hartford || LAH || 37 || 14 || 13 || 2 ||  || 103 || 2,98 || 90,9|| 2 || 4 || - || - || - || - || - || - || - || - || - 
|-
| 2018-2019 || Rangers de New York || LNH ||33 || 14 || 13 || 4 ||  || 91 || 2,91 || 91,4 || 2 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Wolf Pack de Hartford || LAH || 11 || 2 || 9 || 0 ||  || 38 || 3,66 || 88,3 || 0 || 4 || - || - || - || - || - || - || - || - || - 
|-
| 2019-2020 || Rangers de New York || LNH || 34 || 17 || 14 || 2 ||  || 96 || 3,04 || 91 || 2 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || - 
|-
| 2020-2021 || Rangers de New York || LNH || 19 || 8 || 7 || 2 || 974 || 44 || 2,71 || 90,5 || 2 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Rangers de New York || LNH ||  ||

Internationales 

|-
|2016 || align="left" | - 20 ans || align="left" | Championnat du monde junior || 5 || ||  || || || || 2,52 || 89,8 || ||  || align="left" |  Médaille d'argent
|-
|2019 || align="left" | || align="left" | Championnat du monde || 2 || ||  || || || || 0|| 100 || ||  || align="left" |  Médaille de bronze

Références 

Naissance en février 1996
Naissance à Roussé
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur international russe de hockey sur glace
Joueur bulgare de hockey sur glace
Joueur du SaPKo Savonlinna
Joueur du TPS (hockey sur glace)
Joueur du Wolf Pack de Hartford
Joueur des Rangers de New York